Pervomajsk může být:

 Pervomajsk (město v Rusku) – město v Rusku
 Pervomajsk (Luhanská oblast) – město v Luhanské oblasti na Ukrajině
 Pervomajsk (Mykolajivská oblast) – město v Mykolajivské oblasti na Ukrajině

Podobné názvy 
 Pervomajskaja